Али Ипек (, 15 ноября 1952 — 7 марта 2012) — турецкий шахматист, мастер ФИДЕ, тренер ФИДЕ.

Шахматная карьера 
Чемпион Турции 1995 г. Бронзовый призёр чемпионата Турции 1993 г.

В составе сборной Турции участник шести шахматных олимпиад (1980, 1986, 1988, 1990, 1992, 1996 и 2000 гг.; в 2000 г. выступал за 2-ю сборную), двух командных чемпионатов Европы (1989 и 1997 гг.), нескольких Балканиад.

Участник зонального турнира 1990 г., личных чемпионатов Европы, чемпионатов Балканских стран.

В 1971 г. представлял Турцию на юниорском чемпионате мира, в 1972 г. — на юниорском чемпионате Европы.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Ипека в базе Chessgames
 Личная карточка А. Ипека на сайте 365Chess
 Выступления Али Ипека на шахматных олимпиадах
 Выступления Али Ипека на Балканиадах

Шахматисты Турции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам